Афел ( = од, -{helios}- = Сунце) је тачка у којој је планета најудаљенија од Сунца. Земља пролази кроз афел сваке године почетком јула и тада је удаљена од Сунца 152,1 милиона километара. Супротност афелу је перихел.

Афел и перихел планета и патуљастих планета 

Космологија
Астродинамика